Andon est un nom propre ou plus rarement un nom commun (écrit alors avec une minuscule initiale) qui peut désigner :

Noms propres 
 Andon (Alpes-Maritimes), une commune française du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Andon (rivière), une rivière française qui coule dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

Noms communs 
 « Andon », un mot japonais qui signifie « lampion ».
 Andon (gestion), dans le système de production de Toyota, mot dérivé du précédent qui désigne un système d'alerte lumineux permettant la localisation rapide des problèmes de qualité ou des pannes d'un process de production.